Онищик, , ,   — прізвище польського або білоруського походження, відповідає українському Онищук, див. білоруські прізвища на -ик, -чик. Імовірно, від імені Онисим, , , .

 Онищик Аркадій Львович ( 1933) — російський математик.
 Онищик Володимир Сергійович — голова Свіслоцького райвиконкому Гродненської області
 Онищик Лев Іванович (1895—1968) — російський вчений у галузі теорії споруд та будівельних конструкцій.
 Согомонян-Онищик () Лариса С. (1902—1992) — дружина Л. І. Онищика.
 Ростислав Онищик,  (1913—1991) — польський математик, організатор та перший ректор  Опольської .

Оніщик — українська транслітерація з польської та російської мов (, )

 Оніщик Юрій Віталійович — український правник у галузі податків та мита.

Аніщик — українська транслітерація з білоруської мови прізвища Анішчык

 Анішчык  // Сводный электронный каталог библиотек Беларуси. Словарь авторов
  ( 1945) — білоруський художник (художнє скло, вітраж).
 Аніщик Віктор Михайлович,  ( 1945) — білоруський фізик, з 1997 декан фізичного факультету БДУ, заслужений діяч науки РБ.
 Олег Олегович Анищик , создатель и ведущий сайта «Европейский Суд по правам человека»
  (1912—2007) — білоруський письменник, журналіст, мемуарист, педагог, громадський діяч.

Див. також 

 , , від імені  — Влас
 Онищенко, Оніщенко, Анищенко, Аніщенко
 Зиґмунт Стащик, , 
 , , 
 : John Oniszczyk (Winnipeg, Manitoba — 24 Жов 1983), Alice Apolonia Oniszczyk (1931—1971), Konstantyna Kul (Oniszczyk), Alicja Malowanka Oniszczyk, Ojciec Oniszczyk, Agnes Oniszczyk (1889-?), George Oniszczyk (1918-?), Mike Oniszczyk (1890-?), Oniszczyk (Lafonte) etc.
 : Alice Oniszczyk, Stephane Oniszczyk.

Примітки